Беар:

Географічні об'єкти

Беар () — невключена територія у штаті Алабама
 Беар () — округ у штаті Техас

Беар — муніципалітет в регіоні Бургундія

Прізвище 

 Еммануель Беар (* 1963) — французька акторка